Тукуз () — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Тукузское.

География 
Село находится на берегу реки Агитка. Автобусное сообщение.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Школа
 Мечеть

Культура 
На территории, прилегающей к селу Тукуз (≈6,5 км к С-З, координаты N 57 о41.471', Е 069 о44.724'; высота над уровнем моря: 56 м.), находится Тукузская Астана (мавзолей неизвестной мусульманской миссионерки). Среди местного татарского населения она почитается как «мавзолей неизвестной святой (авлийа)», иногда говорят о трех захоронениях – по числу имеющихся на памятнике возвышенностей. 

Астана расположена в березовой роще, в непосредственной близости от проселочной дороги. Представляет собой 3 овальных возвышенности высотой около 0,5 м и размерами около 3х1,5 м. Самая южная возвышенность вытянута в направлении запад-восток, две другие – с севера на юга. Возвышенности огорожены металлической оградкой, оградка ориентирована в направлении восток – запад. Внутри оградки, в непосредственной близости от возвышенностей растут три большие березы, кроме того, на северной стороне произрастают несколько молодых лип.

Хранителем Астаны являлась Л.К. Рамазанова (1932-2012), принявшая обязанности хранителя в 1974 г. от своего свекра Ф. Рамазанова (1900-1974), принадлежавшего к роду шейхов. Сачара рисале не сохранилась.

На данный момент хранителями Астаны являются семья Рамазановых.

Приказом Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 13.01.2006 № 2 Тукузская Астана признана Достопримечательным местом.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района